

Persone
 Giacomo Moschini, noto anche con lo pseudonimo di Aldo Moschino (1896-1943) – attore italiano
 Giannantonio Moschini (1773-1840) – letterato e storico dell'arte italiano
 Lorenzo Moschini (1997) – sciatore alpino italiano
 Renzo Moschini (1935) – scrittore e politico italiano
 Rolando Mosca Moschini (1939) – generale italiano, capo di stato maggiore della difesa dal 2001 al 2004
 Vittorio Moschini (1864-1940) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia

Altro
 Palazzo Moschini – edificio nel centro storico di Grosseto
 Trofeo Moschini – corsa ciclistica italiana, già Milano-Mantova
 Villa Moschini, o Villa Parco Moschini – storica villa di Goito, in provincia di Mantova

Pagine correlate
 Moschino (disambigua)